Tenisový turnaj WTA Barcelona KIA 2008 se konal ve dnech 9. - 15. června ve španělské Barceloně venku na antuce. Odměny činily 145,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Barcelona Ladies Open
WTA Tour 2008